Niemcy:
 Bibra – rzeka
 Bibra – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Bibra – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen
 Bad Bibra – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Burgenland

Inne:
 Bibra – ród

Zobacz też:
 Bebra (ujednoznacznienie)